Шакуликова, Гульзада Танирбергеновна (16.01.1973) — доктор экономических наук, профессор, академик МАИН, «Почетный работник образования РК», стипендиат президентской программы «Болашак», обладатель звания «Лучший преподаватель вуза» РК, Председатель Правления- ректор НАО Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Биография 
Родилась 1 января 1973 года.
Образование:
 Алма-Атинский институт народного хозяйства, специальность: Бизнес и менеджмент (1990—1994)
 Казахская государственная академия управления, специальность: Магистр делового администрирования (1994—1996)
 Казахская государственная академия управления, аспирантура, специальность: Экономика и управление народным хозяйством (1998—2000)
 Казахская государственная академия управления, докторантура, специальность: Экономика и управление народным хозяйством (2003—2006)
 University of Reading, Великобритания, Научная стажировка по программе «Болашак» (2012—2014)
Трудовая деятельность:
 Казахская государственная академия управления. Преподаватель кафедры «Микроэкономика» (1995)
 Казахская государственная академия управления. Эксперт Центра стратегии развития, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» (1996—2000)
 Департамент развития отраслевой инфраструктуры Министерства экономики и бюджетного планирования РК. Главный специалист (2000—2003)
 Казахский Гуманитарно-Юридический университета. Декан, проректор-директор Высшей школы экономики и бизнеса (2006—2012)
 АО «Финансовая Академия» при Министерстве финансов РК. Ректор, проректор по учебно-методической работе (2014—2017)
 АО «Казахстанско-Британский технический университет». Проректор по академическим вопросам (2017—2019)
 НАО «Атырауский университета нефти и газа им. С.Утебаева». Председатель Правления — ректор (с 2019)

Награды и звания 
 Доктор экономических наук
 Профессор
 Академик МАИН
 «Почетный работник образования РК» (2010)
 Медаль «За заслуги перед отечеством» (2012)
 Звание «Лучший преподаватель вуза 2011 года» Министерства образования и науки РК
 Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан за достижения и значительный вклад в духовное и социальное развитие независимого Казахстана (2019)

Ссылки 
• https://aogu.edu.kz/about/guide/rector/

• https://atpress.kz/9427-naznachen-predsedatel-pravleniya-rektor-atyrauskogo-universiteta-nefti-i-gaza

• https://azh.kz/kz/news/view/43897

Ректоры вузов Казахстана